La Promesse (film), een film uit 1996
 La Promesse (single), een lied van Kate Ryan uit 2004, een cover van The Promise You Made